Боннский Баховский хор () — немецкий смешанный хор, исполняющий академическую музыку и базирующийся в Бонне. Был основан в 1949 г. Густавом Классенсом как Боннское Баховское общество (), включавшее в свой состав также и оркестр.

Репертуар хора простирается от Иоганна Себастьяна Баха до поздних романтиков и включает преимущественно церковную музыку; всего за время существования хора в его репертуаре появлялись около 130 различных сочинений, в том числе 40 произведений Баха. Среди примечательных страниц его истории — в частности, исполнение «Немецкого реквиема» Иоганнеса Брамса в концерте, посвящённому 50-летию освобождения Освенцима (совместно с Симфоническим оркестром Краковской филармонии). Основные гастрольные маршруты хора пролегают по Франции и Италии.

Среди записей хора — реквиемы Луиджи Керубини и Антона Брукнера.

Руководители хора 

 Густав Классенс (1949—1971)
 Роланд Бадер (1972—1975)
 Херберт Эрмерт (1976—1990)
 Франц Ксавер Гардевег (1991—2006)
 Юрген Бёме (2007—2009)
 Хорст Майнардус (с 2010 г.)

Ссылки 
 Официальный сайт  

Хоры Германии
Культура Бонна
Музыкальные коллективы по алфавиту